Mužská dvouhra Antalya Open 2021 probíhala v první polovině ledna 2021. Do singlové soutěže antalyjského tenisového turnaje hraného na  nastoupilo třicet dva hráčů. Obhájcem titulu z roku 2019 byl italský tenista Lorenzo Sonego, který do soutěže nezasáhl. 

Vítězem se stal čtvrtý nasazený, 21letý Australan Alex de Minaur, jemuž na počátku finále skrečovala kazašská turnajová osmička Alexandr Bublik. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo čtvrtý singlový titul na okruhu ATP Tour z osmého kariérního finále. Bublik skrečoval po osmi minutách hry pro poranění kotníku, které si přivodil v semifinále.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 

Antalya Open
ATP Tour 2021
Tenis v Turecku v roce 2021